Okręty US Navy o nazwie USS „Maumee”

 Pierwszy USS „Maumee” (1863) był kanonierką śrubową, w służbie w latach 1864-65.
 Drugi USS „Maumee” (AO-2) był zbiornikowcem. W służbie w latach 1916-22 i 1942-46.
 Trzeci USS „Maumee” (ID-1339) był węglowcem. W służbie w 1918 roku.
 Czwarty USNS „Maumee” (T-AO-149) był zbiornikowcem. W służbie Military Sea Transportation Service i Military Sealift Command od roku 1956 do końca lat 80. 

Maumee